

Талапкер — село, Єсільський район, Північно-Казахстанська область
 Талапкер — село, Карабалицький район, Костанайська область
 Талапкер — село, Костанайський район, Костанайська область
 Талапкер — село, Цілиноградський район, Акмолинська область